

Persone 
John Howard, I duca di Norfolk (1421-1485)
John Howard, XV conte di Suffolk (1739-1820)
John Howard, politico australiano (1939)
John Howard, attore statunitense (1913-1995)
John Howard, attore australiano (1952)
John Howard, atleta micronesiano (1981)
John Howard, militare britannico (1912-1999)
John Howard, lottatore di arti marziali miste statunitense (1983)
John Howard – filantropo britannico

Altro 
John Howard è anche un comune dello Zambia nel distretto di Lusaka